Аналмаи (Аналмайе) — царь Куша (Нубия), правивший в Мероэ в 542—538 годах до н. э.

Он следовал за царём Меленакеном и являлся предшественником царя Аманинатакилебте.

Похоронен в Нури, в гробнице № 18.

Примечания 

Цари Куша
Правители Африки VI века до н. э.